KPN peut désigner :
 KPN, un opérateur de télécommunications néerlandais
 Les réseaux de Kahn (en anglais Kahn process networks), un modèle de calcul distribué
 La marine populaire de Corée (en anglais Korean People's Navy), la branche navale de l'Armée populaire de Corée
 La  (en polonais Konfederacja Polski Niepodległej), un parti politique polonais
 Kommando Peste Noire, un groupe de black metal français